Pacman kan avse:
 Pac-man – ett arkadspel
 Pacman (pakethanterare) – ett verktyg som hanterar programpaket i Linux